Пол Бёрч:

 Пол Бёрч (1912—1969) — американский актёр кино и телевидения
 Пол Бёрч (1910—1982) — американский профессиональный баскетболист и тренер, игравший в клубах НБЛ и тренировавший команды НБА в 1938—1954 годах
 Пол Бёрч (1956—2012) — британский писатель, инженер и учёный
 Пол Бёрч (1962—2009) — английский футболист, выступавший за команды «Астон Вилла», «Вулверхэмптон Уондерерс», «Престон Норт Энд» (аренда), «Донкастер Роверс», «Эксетер Сити» и «Хейлсоуэн Таун»
 Пол Бёрч (1788—1863) — норвежский военный офицер.